3 albumy muzyczne zespołu Marillion:
 Crash Course (2001)
 Crash Course (2002)
 Crash Course (2004)